E88 oder E 88 steht für:
 BMW E88, ein PKW-Modell
 Europastraße 88, eine Fernstraße von Ankara nach Refahiye in der Türkei
 Sonstige Stoffwechselstörungen nach dem ICD-10-Code

E88